|-
| 118801 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118802 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118803 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118804 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118805 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118806 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118807 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118808 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118809 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118810 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118811 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118812 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118813 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118814 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118815 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118816 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118817 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118818 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118819 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118820 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118821 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118822 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118823 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118824 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118825 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118826 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118827 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118828 - ||  || 29 septembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 118829 - ||  || 30 septembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 118830 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118831 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118832 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118833 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118834 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 118835 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118836 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118837 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118838 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118839 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118840 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118841 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118842 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118843 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118844 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118845 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118846 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118847 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118848 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118849 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118850 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118851 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118852 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118853 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118854 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118855 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118856 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118857 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118858 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118859 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118860 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118861 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118862 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118863 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118864 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118865 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118866 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118867 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118868 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118869 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118870 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118871 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118872 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118873 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118874 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118875 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118876 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118877 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118878 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118879 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118880 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118881 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118882 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118883 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118884 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118885 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118886 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118887 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118888 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118889 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118890 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118891 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118892 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118893 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118894 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118895 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118896 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118897 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118898 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118899 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118900 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-